Le Château peut désigner :

Toponyme 

 Le Château-d'Almenêches, commune de l'Orne ;
 Le Château-d'Oléron, commune de la Charente-Maritime ;

Titres 

 Le Château est un roman inachevé de Franz Kafka ;
 Le Château, film  allemand de Rudolf Noelte, avec Maximilian Schell et Cordula Trantow, adapté du roman de Kafka  ;
 Le Château, film érotique allemand de Eberhard Schröder sorti en 1972 ;
 Le Château, téléfilm autrichien de Michael Haneke avec Ulrich Mühe et Susanne Lothar, adapté du roman de Kafka ;
 Le Château, film documentaire québécois réalisé et produit par Denys Desjardins en 2020.

Divers 
Le Château, chaîne de magasins de vêtements canadienne avec des succursales aux États-Unis, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.